

Geografia

Croazia 
 Villanova del Quieto – frazione del comune di Verteneglio

Francia 
 Villanova – comune del dipartimento della Corsica del Sud

Italia

Comuni 
 Villanova Biellese – comune in provincia di Biella
 Villanova Canavese – comune nella città metropolitana di Torino
 Villanova d'Albenga – comune in provincia di Savona
 Villanova d'Ardenghi – comune in provincia di Pavia
 Villanova d'Asti – comune in provincia di Asti
 Villanova del Battista – comune in provincia di Avellino
 Villanova del Ghebbo – comune in provincia di Rovigo
 Villanova del Sillaro – comune in provincia di Lodi
 Villanovafranca – comune nella provincia del Sud Sardegna 
 Villanovaforru – comune nella provincia del Sud Sardegna
 Villanova di Camposampiero – comune in provincia di Padova
 Villanova Marchesana – comune in provincia di Rovigo
 Villanova Mondovì – comune in provincia di Cuneo
 Villanova Monferrato – comune in provincia di Alessandria
 Villanova Monteleone – comune in provincia di Sassari
 Villanova Solaro – comune in provincia di Cuneo
 Villanova sull'Arda – comune in provincia di Piacenza
 Villanova Truschedu – comune in provincia di Oristano
 Villanova Tulo – comune nella provincia del Sud Sardegna

Frazioni e altre località 
 Villanova – frazione di Rivarolo del Re ed Uniti, in provincia di Cremona
 Villanova Alghisi – frazione di Pozzaglio ed Uniti in provincia di Cremona
 Villanova – frazione di Accumoli, in provincia di Rieti
 Villanova – frazione di Bagnacavallo, in provincia di Ravenna
 Villanova – frazione di Barzanò, in provincia di Lecco
 Villanova – l'unica frazione di Bernareggio, in provincia di Monza e Brianza
 Villanova – casale posto nei pressi di Bivona, in provincia di Agrigento
 Villanova – frazione di Bobbio Pellice, nella città metropolitana di Torino
 Villanova – frazione di Borca di Cadore, in provincia di Belluno
 Villanova – quartiere di Cagliari
 Villanova – frazione di Cassolnovo, in provincia di Pavia
 Villanova – frazione di Castenaso, nella città metropolitana di Bologna; è nota in quanto vi sono stati trovati i primi reperti della civiltà detta appunto villanoviana
 Villanova – frazione di Cepagatti, in provincia di Pescara
 Villanova – frazione di Empoli, nella città metropolitana di Firenze
 Villanova – frazione di Ferrara
 Villanova – frazione di Forlì
 Villanova – nome di due frazioni di Fossalta di Portogruaro, nella città metropolitana di Venezia
 Villanova – frazione di Guidonia Montecelio, in provincia di Roma
 Villanova – frazione di Istrana, in provincia di Treviso
 Villanova delle Grotte – frazione di Lusevera, in provincia di Udine; è nota per le sue grotte
 Villanova – frazione di Marsciano, in provincia di Perugia
 Villanova – quartiere di Modena
 Villanova – frazione di Motta di Livenza, in provincia di Treviso
 Villanova – frazione di Nerviano in provincia di Milano
 Villanova – frazione di Nocera Inferiore, in provincia di Salerno
 Villanova – frazione di Ostuni, in provincia di Brindisi
 Villanova – frazione di Pedivigliano, in provincia di Cosenza
 Villanova di Valdibrana – frazione di Pistoia
 Villanova – quartiere di Pordenone
 Villanova – frazione di Prata di Pordenone, in provincia di Pordenone
 Villanova – frazione di Ravenna
 Villanova – frazione di Reggiolo, in provincia di Reggio Emilia
 Villanova – frazione di San Bonifacio, in provincia di Verona
 Villanova – frazione di San Daniele del Friuli, in provincia di Udine
 Villanova De Bellis – frazione di San Giorgio di Mantova, in provincia di Mantova
 Villanova Maiardina – frazione di San Giorgio di Mantova, in provincia di Mantova
 Villanova dello Judrio – frazione di San Giovanni al Natisone, in provincia di Udine
 Villanova della Cartera – frazione di San Michele al Tagliamento, nella città metropolitana di Venezia
 Villanova – frazione di Sernaglia della Battaglia, in provincia di Treviso
 Villanova Strisaili – l'unica frazione di Villagrande Strisaili, nella provincia di Nuoro

Slovenia 
 Villanova – insediamento del comune di Pirano

Spagna 
 Villanova – comune della comunità autonoma dell'Aragona

Stati Uniti d'America 
 Villanova – borgo della Pennsylvania

Altro 
 Villanova – nome generico dei nuovi insediamenti basso-medievali
 Villanova University – ateneo della Pennsylvania 
 Arnaldo da Villanova – medico e scrittore aragonese

Pagine correlate 
 Vilanova
 Villanueva
 Villeneuve
 Newtown
 Novgorod